Дмитрий Жа́риков:
 Жариков, Дмитрий Витальевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Жариков, Дмитрий Вячеславович (род. 1975) — глава города и городского округа Подольск.
 Жариков, Дмитрий Сергеевич (род. 1984) — российский гребец.